Martino Martini (gesuita) (1614-1661)
Martino Martini (politico) (1897-1958)